(expression anglaise signifiant Course à l'espace) peut désigner :

Jeu vidéo 
 Space Race, un jeu vidéo édité en 1973 par Atari Inc. ;
  Looney Tunes: Space Race, un jeu vidéo sorti en 2000 sur Dreamcast, et sous le titre Space Race en 2002 sur PlayStation 2.

Musique 
 Space Race, un album du groupe néo-zélandais Mi-Sex ;
 Space Race, une chanson instrumentale de Billy Preston.

Voir aussi 
 Course à l'espace.